Fekete könyv – (Kara Kitap) – Orhan Pamuk 1990-ben (magyarul 2008-ban) megjelent regénye
 Fekete Könyv – (Zwartboek) – Paul Verhoeven 2006-os filmje